XOR může znamenat:

 v matematice a programování značí operátor XOR zvaný exkluzivní disjunkce
 v číslicové technice je hradlo XOR realizující exkluzivní disjunkci